

Személyek 
 Haakon Bingen, norvég közgazdász
 Jacques Bingen, a francia ellenállás tagja
 Bingeni Szent Hildegárd, német misztikus, természettudós, apátnő és zeneszerző

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Bingen (Washington)

 Németország
 Bingen (Baden-Württemberg)
 Bingen am Rhein

Egyéb 
 Bingen, versenyló